Little Houghton kan syfta på:

Storbritannien 

 Little Houghton, Northamptonshire, England, 
 Little Houghton, South Yorkshire, England, Barnsley, 
 Littlehoughton, ort, Northumberland, Longhoughton,